Maritima ist:

 (912) Maritima, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Alba Maritima, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche

in der Antike:
 eine Stadt in Gallia Narbonensis, das heutige Martigues in Südfrankreich
 eine Insel vor der Westspitze Siziliens, heute Marettimo
 Caesarea Maritima, eine Hafenstadt an der Küste Palästinas